

Abbreviazioni 
 Adult Film Database – sito web che funge da database della pornografia
 Active Format Description – sistema di codifica dati di un segnale televisivo
 Appetite for Destruction – album del 1987 dei Guns N' Roses
 Alternative für Deutschland – partito politico tedesco